Ação e Reação é um livro espírita, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, com autoria atribuída ao espírito André Luiz. Publicado pela Federação Espírita Brasileira no ano de 1957.

Esta é a décima obra da série do autor espiritual André Luiz, chamada de Série André Luiz composta de 16 livros. A Série André Luiz pode ser subdividida em duas partes: Coleção A Vida no Mundo Espiritual e Obras Complementares. Ação e Reação é a nona obra da Coleção A Vida no Mundo Espiritual.

Nessa obra, o Autor nos fala sobre as consequências de nossos atos, mostrando-nos que o infinito amor de Deus se estende para todos, dando-nos a dor que auxilia, a dor que regenera, a dor que expia, a dor que faz evoluir.

Sinopse 
Nesse livro, André Luiz passa aproximadamente três anos na Mansão Paz, uma casa de auxílio espiritual que se encontra nas zonas inferiores, e que tem ligações com Nosso Lar, que se encontra em esferas superiores. Lá, ele tem como mentores o Instrutor Druso, que é diretor da instituição, e especialmente o Assistente Silas.

O livro conta diversas histórias, entre elas está o caso Antônio Olímpio. Logo após seus pais desencarnarem, herdou ele boa fortuna, mas que teve que dividir com seus dois irmãos, Carindo e Leonel. Inconformado com isso, certo dia, convidou-os a uma pescaria, fê-los ficarem bêbados, e depois conduziu o barco a um local do rio em que a água se movimentava com violência. Aproveitou que o barco se movimentava descontroladamente, e empurrou seus dois irmãos bêbados no rio, o viu-os se afogarem. Quando chegou ao porto, disse que foi um terrível acidente. Ele, seu filho Luiz, ainda criança, e sua esposa Alzira não desfrutaram das posses como gostariam. Os dois irmãos desencarnados tornaram-se seus verdugos, fazendo com que Alzira, a esposa do homicida, ficasse louca e se suicidasse no mesmo rio da tragédia anterior. Oímpio também sofreu por causa de seu verdugos obsessores. Tão logo desencarnou o homicida, foi perseguido pelos seus rivais. Seu filho, Luiz, ao herdar a herença também foi perseguido pelos inimigos de seu pai, quase atingiu a insanidade. Mas após longa drama, em que é narrada toda a história, e também o processo de recuperação dos dois obsessores, que trabalhavam juntos com diversas entidades malígnas, foram convertidos, e sujeitos a reencarnar em breve tendo Alzira como mãe.

Além dessa, André Luiz, nesse livro, nos conta diversas outra histórias e ensinamentos passados pelos seus mentores.

Capítulos 
 Ante o Centenário (preâmbulo)
 - Luz nas sombras
 - Comentários do Instrutor
 - A intervenção na memória
 - Alguns recém-desencarnados
 - Almas enfermiças
 - No círculo de oração
 - Conversação preciosa
 - Preparativos para o retorno
 - A história de Silas
 - Entendimento
 - O Templo e o Parlatório
 - Dívida agravada
 - Débito estacionário
 - Resgate interrompido
 - Anotações oportunas
 - Débito aliviado
 - Dívida expirante
 - Resgates coletivos
 - Sanções e auxílios
 - Comovente surpresa

Ver também 
 André Luiz
 Chico Xavier
 Espiritismo

Livros espíritas do Brasil
Livros de 1957
Livros de Chico Xavier